Pitkajärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pitkajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 68,27, long 24,28), 
 Pitkajärvi (sjö i Finland, Lappland, lat 67,85, long 24,93), 
 Pitkajärvi (sjö i Finland, Kymmenedalen),

Sverige 

 Pitkäjärvi (Karesuando socken, Lappland, 763719-170852), sjö, Norrbottens län, 

Robotskapade Finlandförgreningar